Platschek ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Platschek (1923–2000), deutscher Maler, Kunstkritiker und Schriftsteller
 Johannes Platschek (* 1973), deutscher Rechtshistoriker und Universitätsprofessor an der Universität Wien